Любомир «Любо» Вуксанович (; ) — черногорский юрист, председатель Национального административного совета Королевства Черногории. Также занимал пост министра внутренних дел.

Биография

Ранняя жизнь и довоенный период 
Любомир Вуксанович родился в деревне Присоя муниципалитета Андриевица в Черногории. После окончания гимназии в Белграде он окончил Белградскую юридическую школу. 

В 1909 году он участвовал в деле Колашина, за которое был предан суду и приговорён к 15 годам лишения свободы. Вуксановичу удалось сбежать из тюрьмы, после чего он вступил в Королевскую сербскую армию, где получил звание сержанта. С 1915 по 1918 год воевал на Салоникском фронте. С 1929 по 1933 год жил в Пече и работал юристом. В 1933 году Вуксанович был назначен уполномоченным правительства по сельскому хозяйству в Скопье.

Во время Второй мировой войны 
Был лидером белашей. Считал своим врагом черногорского командира четников Павле Дуришича.

После капитуляции Италии в 1943 году Черногория была быстро оккупирована Третьим рейхом. Командующий немецкими войсками назначил Вуксановича председателем Национального административного совета (, ) и министром внутренних дел. Совет был учреждён Германией в октябре 1943 года на оккупированной немцами территории Черногории и официально создан 10 ноября.

Поддержал идею создания черногорско-сербской федерации, чтобы «создать прочную основу для процветающего будущего сербов».

После коммунистического вторжения в Черногорию был членом делегации, которая вела переговоры с албанскими антикоммунистическими силами об отступлении черногорского народа и сил в Грецию через Албанию.

Осенью 1944 года Любомир Вуксанович бежал из Черногории с немецкими войсками. Он прибыл в Каринтию с группой своих соотечественников. Погиб, когда поезд, в котором ехал, был разбомблен военно-воздушными силами Союзников.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Выпускники юридического факультета Белградского университета
Юристы Черногории
Коллаборационисты на оккупированных нацистской Германией территориях